De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor de Elzas, waar men in februari 1682 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1682
Geschiedenis van de Elzas